Арва — фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Арва, Алексей Олегович (в монашестве Александр; род. 1970) — священнослужитель Русской Православной Церкви, архимандрит, наместник Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.
 Арва бинт Ахмад Бен Мухаммед Аль Сулайхи (1080-е годы) — малика Йемена, жена йеменского султана аль-Мукарама Ахмада из династии Сулайхидов.

Топоним 
 Арва — деревня в Ирландии, находится в графстве Каван (провинция Ольстер) на границе с графствами Лонгфорд и Лейтрим.

Другое 
 Арва — комитат Венгерского королевства.

См. также 
 Арв
 Арве-Туве, Казимир
 Арвен
 Арви
 Дворец Арвы